Kostelů zasvěcených Panně Marii Sněžné je více:

 Bazilika Panny Marie Sněžné – bazilika maior v Římě (Santa Maria Maggiore)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Andělská Hora)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Čejkovice)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Frýdek-Místek)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Hrádek) – zaniklý, uváděný též jako poutní kaple Panny Marie Sněžné
 Kostel Panny Marie Sněžné (Chyše)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Kašperské Hory)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Lvov)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Międzygórze)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Olomouc)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Praha)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Provodov) – Malenisko
 Kostel Panny Marie Sněžné (Rokycany)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Ruda)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Sněžná)
 Poutní kostel Panny Marie Sněžné (U Svatého Kamene) – U Svatého Kamene
 Kostel Panny Marie Sněžné (Velké Karlovice)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Velké Kunětice)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Velké Popovice)
 Kostel Panny Marie Sněžné (Vídeň)
 Kostel Panny Marie Sněžné a svatého Floriána – Drosendorf-Zissersdorf, Rakousko

Související články 
 Kaple Panny Marie Sněžné
 Kostel Panny Marie

Externí odkazy